L'Habitatge al carrer de les Basses de Sant Pere, 4 és una obra gòtica de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici s'alça sobre una superfície de planta trapezoïdal i és destinat a habitatges distribuïts en planta baixa més sis pisos. L'edifici consta de dues parts diferenciades, per una banda la construcció del  amb una torre a la cantonada. Aquesta presenta una obertura coronella d'arcs trilobulats, a més dels paraments cecs sobre les finestres. El segon cos és un edifici datat al segle XVIII- inici . La façana oest correspon al  i la façana sud és d'època gòtica.

Història 
L'illa on són situats els dos edificis ha estat objecte d'estudi arqueològic després de les obres per afegir un ascensor on van trobar restes d'època romana.

Referències

Enllaços externs 

 
 Guia temàtica Biblioteca ETSAB: Casa al carrer de les Basses de Sant Pere, 4. Barcelona

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis gòtics de Barcelona
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera